Neighbors (1920), een Amerikaanse korte film uit 1920 met Buster Keaton
Neighbors (1981), een Amerikaanse film uit 1981 geregisseerd door John G. Avildsen
Bad Neighbours, ook uitgebracht als Neighbors, een Amerikaanse film uit 2014 geregisseerd door Nicholas Stoller
Bad Neighbours 2: Sorority Rising, een Amerikaanse film uit 2016 geregisseerd door Nicholas Stoller
The Neighbors, een Amerikaanse sciencefiction-sitcom bedacht door Dan Fogelman
Neighbours, een Australische soapserie gestart in 1985